

Személyek
Barbara Dane amerikai folk, blues és jazzénekes
Dane Bowers angol énekes, dalszövegíró
Dane Cook amerikai stand-up komikus
Dane DeHaan amerikai színész
Eric Dane amerikai színész
Karl Dane dán származású amerikai komikus
Warrel Dane amerikai énekes, zeneszerző

Települések
 Amerikai Egyesült Államok
Dane megye megye Wisconsin államban
Dane város Dane megyében, Wisconsin államban
Dane Prairie település Otter Tail megyében, Minnesota államban

 Bosznia-Hercegovina
Brezove Dane falu Maglaj községben Zenica-doboji kantonban

 Horvátország
Dane falu Lanišće községben, Isztria megyében
Dane falu Szamobor községben, Zágráb megyében

 Szlovénia
Dane falu Loška Dolina községben, Notranjsko-kraška régióban
Dane pri Divači falu Divači községben Obalno-kraška régióban
Dane pri Ribnici falu Ribnica községben Délkelet-Szlovénia régióban
Dane pri Sežani falu Sežana községben Obalno-kraška régióban